Live in Dublin – album dal vivo di Christy Moore del 1978
 Bruce Springsteen with the Sessions Band: Live in Dublin – album dal vivo di Bruce Springsteen del 2007
 Live in Dublin – album dal vivo di Leonard Cohen del 2013